Over The Top: The Rarities — збірка пісень англійської групи Motörhead, яка була випущена 26 вересня 2000 року.

Композиції 
 Tear Ya Down - 2:39
 Louie Louie - 2:54
 Over The Top - 3:20
 Please Don't Touch - 2:48
 Emergency - 2:59
 Over The Top - 3:04
 Capricorn - 4:54
 Train Kept-A-Rollin - 2:44
 (Don't Let 'Em) Grind You Down - 3:07
 Lemmy Goes To The Pub- 3:01
 Same Old Song, I'm Gone - 2:19
 (Don't Need) Religion - 2:51

Джерела 
 Over The Top: The Rarities  allmusic
 Over The Top: The Rarities last.fm

Альбоми Motörhead